WBH steht für:

 Westdeutsche Blindenhörbücherei
 Wilhelm Büchner Hochschule

Abkürzung